Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku